Taktika je grana ratne vještine, skup i sinteza načina i postupaka kojima se na najlakši i najsvrsishodniji način mogu ostvariti postavljeni ciljevi.

Zadaća taktike su:
 izučavanje zakonitosti rata i njihovo primjenjivanje
 izučavanje postupaka neprijatelja
 unaprjeđivanje izobrazbe

Taktika se dijeli na:
 opća taktika
 taktika grana
 taktika rodova i struka (službi)

Bitni čimbenici taktike su:
 Ljudstvo - pripremljeno, obučeno, motivirano, zdravo, psihofizički spremno...
 Tvarna sredstva - formacija, zapovijedanje, pokretljivost, način uporabe...
 Prostor - kopno, more, zrak, ravnica, brdovito, krš...
 Vrijeme - doba dana, godišnje doba, vrijeme provedeno u boju

Vojna znanost